Чебет — кенийская фамилия.

Известные носители:
 Чебет, Агнес — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Чебет, Бриллиан — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чебет, Эванс — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебет, Глэдис — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чебет, Грейс — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чебет, Джозеф (род. 1970) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебет, Ирен — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чебет, Питер — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебет, Ротич Дороти — кандидат исторических наук, сотрудник министерства иностранных дел и международной торговли Кении.
 Чебет, Риспер — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чебет, Стелла — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чебет, Сьюзан — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чебет, Уилсон (род. 1985) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебет, Эванс — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чебет, Элиас — кенийский бегун на длинные дистанции.